Londero puede hacer referencia a:

Hugo Horacio Lóndero, futbolista argentino.
Juan Ignacio Londero, tenista argentino.